Chloor (element), een chemisch element (Cl)
 de stof dichloor of chloorgas (Cl2)
 het chloride-ion (Cl−)
 Natriumhypochloriet, ontsmettingsmiddel, vaak chloor genoemd
 Trichloorisocyanuurzuur, bacteriedodend middel, vaak chloor genoemd